Инелей — топоним в России:

 Инелей — село в Ичалковском районе Мордовии.
 Инелей — село в Чамзинском районе Мордовии.
 Инелей — река в Мордовии, Нижегородской и Пензенской областях.